Бретулешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Струнга.
 Бретулешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Кород.